Marquetalia kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Marquetalia (ort), Caldas, 
 Marquetalia (kommun), Caldas,